Both Sides Now может означать:

 «Both Sides, Now» — песня Джони Митчелл (1966)
 Both Sides Now — альбом Вилли Нельсона (1977)
 Both Sides Now — альбом альбом Джуди Коллинз (1998)
 Both Sides Now — альбом альбом Джони Митчелл (2000)